Als Philadelphia-Maler wird bezeichnet:

 ein attisch-spätgeometrischer Vasenmaler, siehe Philadelphia-Maler (Attika)
 ein apulischer Vasenmaler des Gnatia-Stils, siehe Philadelphia-Maler (Apulien)